

Toponymie 
Grandval, commune française du Puy-de-Dôme
Grandval, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Mardilly
Grandval, commune suisse du canton de Berne

Patronyme 

 Nicolas Racot de Grandval (1676-1753) est un compositeur, claveciniste et auteur dramatique français.
 Charles-François Racot de Grandval (1710-1784) fils du précédent, est un acteur et auteur dramatique français.
 Jean-Henri-Guy-Nicolas de Frégeville, marquis de Grandval (1748-1805) est un officier général et législateur français.
 Clémence de Grandval (1828-1907) est une compositrice française.
 Gilbert Grandval (1904-1981) est un homme politique français, ambassadeur.
 Gérard Grandval (1930-2021), architecte français.

Voir aussi 
Berthe Granval (née en 1942), actrice française.
Grandvals : commune française, située dans le département de la Lozère 
Barrage de Grandval : Barrage
Abbaye de Moutier-Grandval : Abbaye
 Château de Grandval, situé sur la commune de Teillet (Tarn)
 château du Grand-Val, situé sur la commune de Sucy-en-Brie, autrefois propriété du baron d'Holbach et fréquenté par Denis Diderot.